Осман е турското произношение на мъжкото арабско име Uthman (арабски: عثمان). Превежда се като „избраният измежду многото от племето на храбри и благородни хора“, „честен“, „искрен“, „истински“, „привлекателен“, „грижовен“.

Варианти:
 арабски: Othman, Othmane, Othmene, Othmen, Otmane, Uthmân
 турски: Osman – тази форма е популяризирана от Осман I, създателя на Османската династия, който съответно е и неин кръстник.

Транскрипции:
 немски: Uthman
 английски: Uthman, Usman е вариант на четене предимно на урду
 руски: Осман

Името е носено от трима османски султани:
 Осман I (1258 – 1326), създателя на династията
 Осман II (1604 – 1622)
 Осман III (1699 – 1757)

Това име може да се отнася и за други видни личности:
 Осман ибн Афан (?-656), халиф
 Осман Пазвантоглу, непокорен управител на Видинския санджак
 Осман паша, турски военачалник, прославил се с отбраната на Плевен през 1877 г.
 Жорж-Йожен Осман (1809 – 1891) – барон, френски държавник, градостроител на Париж.

Места, които носят името Осман, са:
 Османие, град в Южна Турция
 Османие, вилает в Турция
 Османабад, град в щата Махаращра, Индия